Saray est un toponyme désignant notamment :

 En 
 Saray, un village de la municipalité de Bosilovo.

 En 
 Edirne saray, la résidence militaire et de chasse du sultan ottoman pour l'Europe dans la période du  au .
 Saray, un district et une ville, située dans la province de Van.
 Saray, un district et une ville, située dans la province de Tekirdağ.

Homonymie de toponyme